Мочалов (Мочалова) — русская фамилия. Известные носители:

Мочалов 
 
 
 Мочалов, Борис Михайлович (1931—1996) — советский хозяйственный и политический деятель.
 Мочалов, Вадим (род. 1947) — советский киргизский легкоатлет.
 
 
 Мочалов, Евгений Вениаминович (род. 1951) — советский и белорусский шахматист.
 Мочалов, Иван Лукич (настоящая фамилия Бушуйкин; 1804—1846) — русский актёр и антрепренёр.
 Мочалов, Кузьма Иванович (1911—1983) — учёный-химик, декан технического и химического факультетов Пермского университета.
 Мочалов, Лев Всеволодович (1928—2019) — российский искусствовед, поэт.
 
 Мочалов, Николай Илларионович (1863 — после 1916) — жандармский генерал-майор.
 Мочалов, Олег Дмитриевич (род. 1972) — ректор Самарского государственного социально-педагогического института.
 
 
 Мочалов, Степан Фёдорович (1775—1823) — русский крепостной актёр, отец Павла Степановича Мочалова.
 Мочалов, Эдуард Валерьевич (род. 1974) — российский чувашский предприниматель, общественный деятель, журналист.
 Мочалов, Юрий Владимирович (1948—2014) — советский и российский актёр театра и кино.

